En , Kunowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kunowo, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Kunowo, dans le powiat de Piła ;
 de la localité de Kunowo, dans le powiat de Słupca ;
 du village de Kunowo, dans le powiat de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Kunowo, dans le powiat de Gryfino ;
 du village de Kunowo, dans le powiat de Stargard ;
 du village de Kunowo, dans le powiat de Świdwin.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Kunowo.